Матвеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Матвеевская волость (Кологривский уезд) — в составе Костромской губернии
 Матвеевская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии
 Матвеевская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии
 Матвеевская волость (Кашинский уезд) — в составе Тверской губернии
 Матвеевская волость (Мензелинский уезд) — в составе Уфимской губернии